Лас Партидас има више значења:

 Лас Партидас (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Партидас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Партидас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Партидас, Линдеро Гранде (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику